Панургинусы () — род пчёл из семейства Andrenidae.

Распространение 
Встречаются в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке.

Описание 
Пчёлы мелких размеров, длина тела 5—9 мм, черные, слабо опушенные. Самцы имеют жёлтые пятна на наличнике (клипеусе) и ногах. Эпистернальный шов не развит. Боковые части проподеума опушены. Лицевые бороздки узкие, неопушенные. Основание верхней губы с расширенным участком часто полукруглой формы. Собирательные волоски на задних голенях.

Гнездо 
Гнёзда устраивают в земле.

Экология 
Сезон лёта пчел — с мая по август. Самки предпочитают цветы капустных (Brassicaceae).

Классификация 
В составе рода выделяют следующие виды:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Андрениды
Роды пчёл